«Río Boedo» puede referirse a:

Hidrografía 
 Río Boedo, cauce fluvial de la provincia de Lugo, España.
 Río Boedo, cauce fluvial de la provincia de Palencia, España.